Нижче наведено список 18 муніципалітетів провінції Равенна. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Равенна